Muñoz (Venezuela)
Munhoz de Mello
1608 Munoz

Desambiguação
Desambiguações de topônimos